François Duval (1672-1728), compositeur français ;
 François Duval (1903-1984), homme politique martiniquais ;
 François Duval (1950-), acteur français, metteur en scène de théâtre ;
 François Sunny Duval (1972-), guitariste québécois des Breastfeeders ;
 François Duval (1980-), pilote de rallye belge.

Autres 
 François Duval dit Malter (1743-), danseur français ;
 François Duval de Chassenon de Curzay (1780-1842), haut fonctionnaire et homme politique français.